En , Bolechowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Bolechowo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Bolechowo.